Три рубля могут означать:

 Три рубля — номинал денежных знаков в царской России и СССР.
 Три рубля — платиновая монета Российской империи номиналом в три рубля.
 «Три рубля» — новелла из цикла короткометражных фильмов Резо Габриадзе.